De Euenantiornithes zijn een groep vogels, behorend tot de Enantiornithes, die leefde tijdens het Krijt.

In 2001/2002 benoemden Luis Maria Chiappe en Cyril Alexander Walker de Euenantiornithes, de "Ware Enantiornithes", om een onderscheid te maken met meer basale Enantiornithes waarvan de verwantschappen vaak zeer onduidelijk waren. De klade werd gedefinieerd als de groep bestaande uit Sinornis en alle soorten die nauwer verwant zijn aan Sinornis dan aan Iberomesornis. Omdat die laatste soort zeer basaal is, zijn de meeste bekende Enantiornithes ook Euenantiornithes.

Soorten van de groep zijn op veel plaatsen gevonden en wellicht vormden ze de massa van de vogelfauna van het Opper-Krijt. De K-T-overgang van zesenzestig miljoen jaar geleden hebben ze niet overleefd.

Een mogelijke stamboom toont het volgende kladogram:

Literatuur
Chiappe L.M. & Walker C.A., 2002, "Skeletal morphology and systematics of Cretaceous Euenantiornithes (Ornithothoraces: Enantiornithes)", In: Chiappe L.M. & Witmer L.M (eds.) Mesozoic birds: above the heads of dinosaurs, Berkeley University Press, p. 168-218

Uitgestorven vogels